Piddington ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Bathurst Piddington (1862–1945), australischer Richter und Reformer
 Henry Piddington (1797–1858), britischer Kapitän und Naturwissenschaftler
 Marion Louisa Piddington (1869–1950), Eugenikerin und Sexualpädagogin
 Ralph Piddington (1906–1974), australischer Anthropologe und Psychologe
 William Henry Burgess Piddington (1856–1900), Politiker
 William Richman Piddington (1815–1887), Politiker